Spangenberg steht für:

 Spangenberg (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Spangenberg, Stadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Burg Spangenberg in Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schloss Spangenberg oberhalb der Stadt Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Spangberg
 Spengenberg